Йохансен — фамилия. Известные носители:

 Йохансен, Аллан (род. 1971) —  датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Йохансен, Анита (род. 1954) — шведская фигуристка-одиночница.
 
 Йохансен, Берту Унн (род. 1947) — норвежская фигуристка-одиночница.
 Йохансен, Дэррил (род. 1959) — австралийский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Йохансен, Йоханнес (в монашестве Иоанн; род. 1950) — священнослужитель Константинопольского патриархата, архимандрит.
 Йохансен, Каи (1940—2007) — датский футболист, центральный защитник.
 Йохансен, Кари Метте (род. 1979) — норвежская гандболистка, выступавшая на позиции левой крайней.
 Йохансен, Ларс-Эмиль (род. 1946) — второй премьер-министр Гренландии в период с 1991 по 1997 год.
 Йохансен, Николай (род. 1994) — датский футболист.
 Йохансен, Рой (род. 1960) — норвежский хоккеист и тренер.
 Йохансен, Сёрен (род. 1939) — эмерит профессор экономики.
 Йохансен, Стефан (род. 1991) — норвежский футболист, полузащитник шотландского клуба «Селтик» и сборной Норвегии.
 Йохансен, Хенри (1904—1988) — норвежский футболист, хоккеист и прыгун с трамплина.
 Йохансен, Эвен (Magnet; род. 1970) — норвежский певец, поэт, композитор и музыкальный продюсер,
 Йохансен, Эгиль (род. 1954) — норвежский ориентировщик, неоднократный победитель чемпионатов мира по спортивному ориентированию.
 Йохансен, Эуген (1892—1973) — норвежский конник, призёр Олимпийских игр.
 Йохансен, Юлиус (род. 1999) — датский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Йохансен, Ялмар Петер (1892—1979) — датский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Йохансен, Ян (род. 1944) — норвежский гребец-байдарочник.
 Йохансен, Якуп (род. 1993) — фарерский футболист, полузащитник.
 Йохансен, Ярнар (род. 2004) — фарерский футболист, нападающий.
 Юхансен, Ялмар (Йохансен; 1867—1913) — норвежский полярный исследователь.

См. также